Naturschutzgebiet Hoppecketal steht für:

 Naturschutzgebiet Mittleres Hoppecketal
 Naturschutzgebiet Oberes Hoppecketal
 Naturschutzgebiet Unteres Hoppecketal